Het seizoen 1990/91 van de Nederlandse Eredivisie was het 35ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. De officiële naam was voor het eerst PTT-telecompetitie.

In het voorgaande jaar waren FC Haarlem en BVV Den Bosch gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen SVV en debutant sc Heerenveen.

PSV werd landskampioen. N.E.C. en sc Heerenveen degradeerden naar de Eerste Divisie.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Toeschouwers 
 Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 2.669.500 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 8.724 per wedstrijd.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1990/91